N, a latin ábécé 14., a magyar ábécé 22. betűje
 N, a katakana japán írás egyik jele

 N, a CBeebies gyerektévécsatorna lengyelországi műholdas sugárzása
 N, a Running Man dél-koreai televíziós játékműsor egyik énekes vendége

Művészet
 N, a Zone együttes egyik albuma
 N, Lovas Lajos magyar író sci-fi kalandregénye